Натали Энн Майбёрг (;  — ) — южноафриканская пловчиха, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Мельбурне (1956).

На Играх Содружества Британской империи в Окленде (1954) в составе сборной Южно-Африканского Союза выиграла эстафету 4 × 110 ярдов вольным стилем. Спортсменке на тот момент не исполнилось ещё и 14 лет. Два года спустя на летних Олимпийских играх в Мельбурне (1956) стала бронзовым призёром олимпийских игр в составе сборной ЮАС в эстафете 4×100 м вольным стилем.

Ссылки 

 http://www.sports-reference.com/olympics/athletes/my/natalie-myburgh-1.html 
 http://www.knysnaplettherald.com/news.aspx?id=69018&h=Olympian-Toy-Gillespie-passes-away

Пловцы ЮАР
Пловцы на летних Олимпийских играх 1956 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1956 года